Ascon — семейство блочных шифров, используемых для аутентифицированного шифрования с присоединёнными данными и хеширования. Набор шифров был разработан Кристофом Добраунигом, Марией Айхелзидер, Флорианом Менделем и Мартином Шлаффером. Шифры Ascon-128 и Ascon-128a стали победителями соревнования CAESAR в категории применения в приложениях с ограниченными ресурсами.

Историческая справка 
Семейство шифров Ascon, используемое для аутентифицированного шифрования с присоединёнными данными и хеширования, было разработано Кристофом Добраунигом, Марией Айхелзидер, Флорианом Менделем и Мартином Шлаффером.

Шифры Ascon-128 и Ascon-128a были участниками соревнования CAESAR (2014 - 2019) и стали победителями в категории применения в приложениях с ограниченными ресурсами.

В августе 2019 года шифры семейства Ascon прошли во второй раунд процесса стандартизации Национального института стандартов и технологий в категории легковесной криптографии (англ. Lightweight Cryptography).

Алгоритмы в семействе Ascon

Аутентифицированное шифрование 
Параметры в алгоритмах семейства Ascon, используемых для аутентифицированного шифрования:

 Размер ключа  ( ≤ 160 бит)
 Размер блока данных 
 Число , количество раундов перестановок на начальной и завершающей стадиях
 Число , количество раундов перестановок на промежуточных стадиях

Рекомендованы к использованию следующие конфигурации, соответствующие шифрам Ascon-128 и Ascon-128a .

Описание алгоритмов: аутентифицированное шифрование 
Каждая непосредственная реализация алгоритма, заданная параметрами , , ,  определяет алгоритмы шифрования E(a, b, k, r) и дешифрования-верификации D(a, b, k, r). Входные и выходные данные 

 Алгоритм шифрования E(a, b, k, r) Входными данными для алгоритма шифрования являются:

 исходный текст P
 присоединённые данные A
 секретный ключ K размером k бит
 публичный номер сообщения NВыходные данные для алгоритма шифрования:

 Аутентифицированный шифротекст C (такой же длины, как и P)
 Тег аутентификации T

==== Алгоритм дешифрования-верификации D''(a, b, k, r) ====
Входными данными для алгоритма дешифрования-верификации являются:

 ключ K
 одноразовый код N (Nonce)
 шифротекст C
 тег T

Выходными данными являются исходный текст P, если проверка тега была успешной, или  (индикатор неуспешности верификации) в случае неуспеха.

 Стадии алгоритма 
В алгоритмы шифрования и дешифрования входят следующие стадии:

 Инициализация
 Обработка присоединённых данных
 Обработка исходного текста / шифротекста
 Завершающая стадия

 Стадия инициализации 
Внутреннее состояние в алгоритмах семейства Ascon задаётся 320-битным числом S. На стадии инициализации оно формируется из секретного ключа K из k бит, одноразового кода N из 128 бит, и числа IV, характеризующего алгоритм и формируемого из параметров , , , , записанных 8-битными целыми числами:

Затем к начальному состоянию S применяется  раундов перестановок с последующим XOR со значением секретного ключа K:

 Стадия обработки присоединённых данных 
При шифровании и дешифровании Ascon обрабатывает присоединённые данные A блоками по  бит. К присоединённым данным A приписывается единица и минимальное число нулей, необходимое для получения числа с размером кратным  бит. Далее получившееся число делится на  блоков по  бит в каждом. В случае, когда присоединённые данные отсутствуют, данные операции опускаются.

Далее к каждому блоку   применяется операция XOR c первыми  битами состояния S. Затем выполняется  раундов перестановок над числом S:

В конце производится операция XOR c однобитной константой разделения:

 Стадия обработки исходного текста / шифротекста 
Ascon обрабатывает исходный текст P блоками по  бит. К исходному тексту P приписывается единица и минимальное число нулей, необходимое для получения числа с размером кратным  бит. Далее получившееся число делится на  блоков по  бит в каждом:

 Шифрование 
Из каждого блока , используя XOR c первыми  битами состояния S, получается блок шифротекста . При этом при выделении каждого из блоков  кроме последнего над состоянием S производится  раундов перестановок:

При выделении последнего блока   его размер преобразуется так, чтобы размер полученнего шифротекста совпадал с размером исходного текста:

 Дешифрование 
Для каждого из блоков шифротекста  кроме последнего блок исходного текста  получается за счёт применения XOR к первым  битам состояния S. При этом эти  бит замещаются соответствующим . Кроме того, для всех блоков  кроме последнего при выделении  состояние S преобразуется за счёт  раундов перестановок:

Преобразование для последнего преобразованного блока  :

 Завершающая стадия 
В завершающей стадии применяется операция XOR к секретному ключу и состоянию S. Затем к состоянию S применяются  раундов перестановок. Тег T получается за счёт применения операции XOR к последним 128 битам состояния S (наименее значимым) и к последним 128 битам ключа K:

Алгоритм шифрования возвращает тег T вместе с шифротекстом .

Алгоритм дешифрования-верификации возвращает исходный текст  в случае, если сгенерированный тег совпадает с тегом, переданным как параметр.

 Перестановки в шифрах Ascon 
Главные процессы в шифрах Ascon это перестановки  и . Они осуществляются над внутренним состоянием S, которое делится на 5 слов по 64 бит каждое . В алгоритме перестановок последовательно применяется преобразование, которое основывается на SP-сети. Данное преобразование составляют 3 основных стадии:

 Стадия прибавления констант
 Стадия замещения с 5-битным блоком замещения (англ. Substitution Box или S-box'')
 Стадия линейной диффузии с 64-битными диффузионными функциями

Стадия прибавления констант 
На данной стадии к слову  в раунде перестановки  добавляется константа , где  для перестановок   и  для перестановок :

Значения констант задаются следующей таблицей:

Стадия замещения 
На стадии замещения параллельно применяется 5-битный блок замещения (S-блок)  к каждому соответствующему битовому массиву из слов . Представленный в виде таблицы поиска S-блок для семейства шифров Ascon:

Стадия линейной диффузии 
На стадии линейной диффузии делается преобразование диффузии в каждом 64-битном слове  за счёт применения линейных функций к каждому слову :

Для семейства Ascon линейные диффузионные функции реализованы как:

Преимущества шифров Ascon

Высокий уровень надёжности 
Шифры Ascon-128 и Ascon-128a стали победителями соревнования CAESAR в категории применения в приложениях с ограниченными ресурсами.  На данный момент с учётом продолжительного публичного исследования и криптоанализа предложенных шифров не было выявлено недостатков в надёжности шифров.

Простота реализации 
Алгоритмы Ascon работают с 64-битными словами и используют лишь простые побитовые операции. Это существенно упрощает реализацию алгоритмов семейства на новых платформах.

Интерактивность и однопроходность 
Алгоритмы семейства Ascon могут быть использованы в интерактивном режиме, т.е. в условиях, когда входные данные и их длина ещё не известны полностью. Кроме того, для работы алгоритмов шифрования и дешифрования достаточно лишь одного прохода по данным.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Криптография
Блочные шифры